В соревнованиях по велоспорту на летних Олимпийских играх 2016 согласно квалификационным нормативам могли принять участие 528 спортсменов (325 мужчин и 203 женщины), которые соревновались за 18 комплектов наград. Каждая страна могла быть представлена не более чем 34 спортсменами (19 мужчин и 15 женщин), при этом страна могла заявить одного и того же велогонщика в разные дисциплины велосипедного спорта. Всего по итогам квалификационных соревнований и национальных отборов для участия в Играх были заявлены 513 спортсменов (321 мужчина и 192 женщины) из 79 стран. Наибольшее количество заявленных спортсменов оказалось на счету сборной Австралии, в составе которой выступил 31 велогонщик.

Правила квалификации

Шоссейные гонки 
В шоссейных велогонках смогут принять участие 211 спортсменов (144 мужчины и 67 женщин). Каждая страна может быть представлена максимум 9-ю спортсменами (5 мужчин и 4 женщины). Основным этапом отбора станет рейтинг мирового Тура UCI, также значительная часть лицензий будет отдана лучшим странам по рейтингу континентальных Туров UCI. В гонках с раздельным стартом выступят велогонщики, которые отобрались для участия в групповой гонке. Олимпийские квоты, завоёванные спортсменами на чемпионате мира позволят странам выставить в гонках с раздельным стартом по 2 велогонщика.

Квалификационные соревнования

Распределение квот

Трековые гонки 
В трековых велогонках смогут принять участие 189 спортсмена (99 мужчин и 90 женщин). Единственным этапом отбора станет мировой рейтинг UCI за 2014—2016 годы, который будет опубликован по завершении чемпионата мира 2016 года. В гонках с раздельным стартом НОК может получить не более 2-х велогонщиков. Каждая страна может быть представлена максимум 15-ю спортсменами (8 мужчин и 7 женщины). У каждого континента есть установленное максимальное число квот для участия в каждой дисциплине:

 Мужчины

 Женщины

Квалификационные соревнования

Распределение квот

Маунтинбайк 
В маунтинбайке смогут принять участие 80 спортсменов (50 мужчин и 30 женщин). Большинство квот будет распределено по результатам олимпийского квалификационного рейтинга на 25 мая 2016 года. Оставшиеся путёвки разыгрывались на 4-х континентальных чемпионатах (за исключением европейского чемпионата). Каждая страна может быть представлена максимум 5-ю спортсменами (3 мужчины и 2 женщины). Бразилии гарантировано по одной квоте в мужских и женских соревнованиях. В том случае, если бразильские спортсмены смогут завоевать путёвки на Игры через другие квалификационные соревнования, то лицензии переходят к странам, которые имеют следующее место по рейтингу за местом, дающим право выставить одного спортсмена на Игры.

Квалификационные соревнования

Распределение квот

BMX 
В соревнованиях в дисциплине BMX смогут принять участие 48 спортсменов (32 мужчины и 16 женщин). Большинство квот будет распределено по результатам олимпийского квалификационного рейтинга на 31 мая 2016 года. Оставшиеся путёвки разыграют в рамках чемпионата мира, который пройдёт в мае 2016 года в колумбийском Медельине и по результатам индивидуального рейтинга BMX. Каждая страна может быть представлена максимум 5-ю спортсменами (3 мужчины и 2 женщины). Бразилии гарантировано по одной квоте в мужских и женских соревнованиях. В том случае, если бразильские спортсмены смогут завоевать путёвки на Игры через другие квалификационные соревнования, то лицензии переходят к странам, которые имеют следующее место по рейтингу за местом, дающим право выставить одного спортсмена на Игры.

Квалификационные соревнования

Распределение квот

Квалифицированные страны

Квалифицированные спортсмены 
Олимпийские квоты не являются именными. Каждый НОК самостоятельно выбирает спортсмена, который примет участие в летних Олимпийских играх 2016 года.

Шоссейные гонки

Мужчины

Групповая гонка

Гонка с раздельным стартом

Женщины

Групповая гонка

Гонка с раздельным стартом

Трековые гонки

Мужчины

Командный спринт

Спринт

Кейрин

Командная гонка преследования

Омниум

Женщины

Командный спринт

Спринт

Кейрин

Командная гонка преследования

Омниум

Маунтинбайк

Мужчины

Женщины

BMX

Мужчины

Женщины

Примечания

Ссылки 
 Правила квалификации (шоссейные гонки)
 Список квалифицированных стран (шоссейные гонки, мужчины)
 Список квалифицированных стран (шоссейные гонки, женщины)
 Правила квалификации (трековые гонки)
 Правила квалификации (маунтинбайк)
 Список квалифицированных стран (маунтинбайк)
 Правила квалификации (BMX)
 Список квалифицированных стран (BMX)

Велоспорт